Steyn peut désigner :

Patronyme 

 Andrea Steyn (née en 1983), triathlète sud-africaine.
 Anita Steyn (née en 1955), artiste namibienne.
 Braam Steyn (né en 1992), rugbyman italien d'origine sud-africaine.
 Colin Fraser Steyn (1887-1959), homme politique d'Afrique du Sud, membre du Parti uni et Ministre de la justice dans le gouvernement de Jan Smuts.
 Dale Steyn (né en 1983), joueur de cricket sud-africain.
 Daniel Steyn (1923-2017), ingénieur et un homme politique sud-africain.
 François Steyn (né en 1987), rugbyman sud-africain.
 Gerda Steyn (1990-), athlète sud-africaine ;  
 Mark Steyn (né en 1959), journaliste et écrivain canadien.
 Marthinus Theunis Steyn (1857-1916), homme politique d'Afrique du Sud et dernier président de l'État libre d'Orange de 1896 à 1902.
 Morné Steyn (né en 1984), rugbyman sud-africain.
 Yolanda Steyn (née en 1972), athlète sud-africaine.

Patronyme anglais
Patronyme sud-africain
Homonymie de patronyme